Аврам Дичов е български резбар, един от първите представители на голям резбарски род от Дебърската художествена школа.

Биография 
Аврам Дичов е роден в дебърското село Осой, Западна Македония в 80-те години на XVIII век. Син е на Дичо Резбар. Сведенията за него са несигурни. Според данни от потомците му работи с Петър Филипов Гарката върху иконостаса на Бигорския манастир, а със зет му Димитър Станишев правят иконостаса на „Света Богородица“ в Скопие, който изгаря в 1944 година. Аврам със синовете си работи върху иконостаса в „Свето Благовещение Богородично“ в Прилеп. Според Асен Василиев обаче бигорският и скопският иконостас са изключително различни от прилепския и като обща композиция, и като начин на изрязване, и като употреба и стилизиране на отделните елементи и той смята, че семейните сведения, че Аврам Дичов е учил и работил с Гарката, не отговарят на истината.

Родословие

Бележки 

Български дърворезбари
Български творци от Македония
Представители на Дебърската художествена школа
Родени в Осой
Филипови